Victor Lucky Villamosa Lewis, mais conhecido como Victor Boleta (Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1980) é um fisioterapeuta e ex-futebolista  brasileiro de ascendência espanhola e barbadiana, que atuava como lateral-esquerdo.

Aposentado precocemente desde 2010, Victor Boleta, atualmente é Fisioterapeuta e instrutor de Pilates. Porém, não largou (embora agora não-profissionalmente) o esporte. Faz parte das equipes do  e da Seleção Brasileira de Futebol 7.

Ligações externas 
 Sambafoot

Brasileiros de ascendência espanhola
Brasileiros de ascendência barbadiana
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Futebolistas do Ceará Sporting Club
Futebolistas do Clube do Remo
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Esporte Clube Bahia
Futebolistas do Sport Club Corinthians Alagoano
Futebolistas do Bonsucesso Futebol Clube
Futebolistas do Brasiliense Futebol Clube
Futebolistas do São Cristóvão de Futebol e Regatas
Futebolistas do Boavista Sport Club
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Naturais da cidade do Rio de Janeiro